88 – numero naturale
 88 o 88 a.C.
 Öskjuleið – strada islandese
 Ottantotto – album dei Tazenda del 2012
 88 – film spagnolo diretto da Jordi Mollà
 Skin88 – skinhead d'ideologia nazionalsocialista